Мильен () — французская фамилия. Известные носители:

 Мильен, Паскаль (род. 1985) — гаитянский футболист.
 Мильен, Ашиль (1838—1927) — французский поэт, фольклорист.

См. также 
 Мильена — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.